АГПИ — аббревиатура:

 АГПИ — Арзамасский государственный педагогический институт
 АГПИ — Архангельский государственный педагогический институт (название Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова в 1938—1991 годах).
АГПИ — Абаканский государственный педагогический институт